Schikaneder ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonore Schikaneder (auch Maria Magdalena Schikaneder 1751/1752–1821), Schauspielerin, Sängerin und Theaterdirektorin
 Emanuel Schikaneder, auch Emanuel Schickaneder (1751–1812), Schauspieler, Sänger, Regisseur, Dichter und Theaterdirektor
 Jakub Schikaneder (1855–1924), böhmischer Maler
 Karl Schikaneder (1773–1845), Schauspieler, Theaterdichter und Komponist

Schikaneder ist der Werkstitel von:
 Schikaneder (Musical), Musical von Stephen Schwartz und Christian Struppeck

Siehe auch:
 Schikaneder Kino, eines der ältesten Kinos Wiens
 Schikanedertheater, auch Freihaustheater oder Theater auf der Wieden